Cupa Balcanică 1960–1961 a fost prima ediție a Cupei Balcanice, competiție la care au participat cluburi reprezentative din statele balcanice.

Tabloul final

Rezultate

Note
Nota 1: După ce Steagul Roșu Brașov a câștigat trofeul pe 15 noiembrie 1961, AEK Atena s-a retras din turneu.

Note

Cupa Balcanică